В соревнованиях по фехтованию на летних Олимпийских играх 2020 года смогут принять участие 212 спортсменов (106 мужчин и 106 женщин), которые будут соревноваться за 12 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 16-ю спортсменами (8 мужчин и 8 женщин).

Правила квалификации 
Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Ссылки 
 Правила квалификации 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2020